Хасханов Герман Вахидович (при рождении Хасханов Адлан Вахидович, 3 июня 1956 ст. Кок-Су Кировского района Талды-Курганской области Казахской ССР — 21 ноября 2018) — государственный и общественный деятель Чеченской Республики, Первый Заместитель Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей», кавалер Ордена Мужества.

Биография 
Хасханов Герман Вахидович (урожденный Хасханов Адлан Вахидович) родился в станице Кок-су Кировского района Талды-Курганской области Казахской ССР, куда его родители были высланы в феврале 1944 года в ходе репрессий. В семье было семь братьев и три сестры.

В октябре 1962 года семья вернулась на историческую Родину — в Чечено-Ингушскую АССР. Там в 1972 году Хасханов закончил Шалажинскую среднюю школу Урус-Мартановского муниципального района.

В ноябре 1974 года призван на службу в ряды Вооруженных Сил в г. Мирный, Архангельской области.

После демобилизации из армии переехал к старшему брату в Омск, где с января 1976 года работал старшим препаратором кафедры «Мосты» в Сибирском государственном автомобильно-дорожном институте (СибАДИ) им. В. В. Куйбышева (ныне Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)).

С ноября 1978 года по ноябрь 1988 года Хасханов трудился в подразделениях Омского ВЛКСМ на различных должностях, начиная с инструктора Первомайского районного комитета до поста Председателя Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Омского обкома.

Одновременно с этим Хасханов учится на вечернем отделении СибАДИ и в 1984 года получает диплом по специальности «Инженер — механик строительных и дорожных машин и оборудования».

С конца 1988 года продолжает свою работу уже в Грозном в туристическом секторе в должности заместителя директора тургостиницы «Грозный».

В июне 1990 года Хасханов становится заместителем Управляющего Делами Совета Министров Чечено-Ингушской АССР.

С марта 1995 по апрель 1997 года — Управляющий Делами Главы Республики и Правительства Чеченской Республики, г. Грозный.

В августе 1997 года переезжает в Москву, где до декабря 2001 года занимает должность Заместителя управляющего делами Министерства национальной и региональной политики Российской Федерации.

Параллельно с этим в период октября 1999 года по июнь 2001 года исполняет обязанности заместителя полномочного представителя — Руководителя аппарата Представительства Правительства Российской Федерации в Чеченской Республике.

В 2000 году, продолжая трудовую деятельность, Хасханов заканчивает Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (ныне РАНХиГС) по направлению «Государственное и муниципальное управление».

21 октября 2003 года распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Виктора Казанцева назначен на должность главного федерального инспектора по Чеченской Республике Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. В 2000 — 2004 годах является Членом избирательной комиссии Чеченской Республики.

С 2006 года, с момента создания Ассоциации строителей России (АСР) Хасханов работает управляющим делами АСР, а в 2012 году переходит в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) на должность начальника управления по административно-хозяйственной работе. Здесь под руководством Президента НОСТРОЙ Андрея Молчанова и Исполнительного директора Виктора Прядеина стал Первым Заместителем Исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение строителей».

Скончался 21 ноября 2018 года.

Примечания